Gontscharenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Georgijewitsch Gontscharenko (1931–1986), sowjetischer Eisschnellläufer
 Swetlana Walentinowna Gontscharenko (* 1971), russische Sprinterin